«Ruja» — перший студійний альбом однойменного естонського гурту. Випущений у 1982 році лейблом «Melodija».

Список композицій

Сторона A 
 «Õunalaul» (Rein Rannap/Ott Arder)
 «Doktor Noormann» (Rein Rannap)
 «To Mr Lennon» (Urmas Alender)
 «Tule minuga sööklasse» (Rein Rannap/Ott Arder)
 «Inimene õpib» (Rein Rannap/Ott Arder)

Сторона B 
 «Kus on see mees?» (Rein Rannap/Ott Arder)
 «Lapsena televisioonis» (Jaanus Nõgisto/Juhan Viiding)
 «Rahu» (Rein Rannap/Urmas Alender)
 «Eile nägin ma Eestimaad!» (Rein Rannap/Ott Arder)
 «Siin oled sündinud» (Rein Rannap/Paul-Eerik Rummo)

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Ruja